Seidewitz ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Seidewitz (Fluss), ein Nebenfluss der Gottleuba in Sachsen
 Seidewitz (Grimma), ein Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Seidewitz (Molauer Land), ein Ortsteil der Gemeinde Molauer Land, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Seydewitz